Guié ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Guié Guié (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Rolf-Christel Guié-Mien (* 1977), kongolesischer Fußballspieler